Евро́па:
 Европа — часть света.
 Европа — персонаж древнегреческой мифологии.

Космические объекты 
 Европа — спутник Юпитера.
 (52) Европа — астероид.

Топонимы 
 Европа — провинция Римской империи и Византии.
 Европа — мыс на южной оконечности Гибралтара.
 Европа — остров в Мозамбикском проливе.
 Европа — небоскрёб в Мадриде.
 Гранд Отель Европа — гостиница в Санкт-Петербурге.
 Европа — гостиница в Минске.

Техника 
 Silja Europa — паром финской компании Silja Line.
 Европа — немецкий трансатлантический лайнер.
 Европа — динги олимпийского класса.
 Европа — трёхмачтовый барк.
 Европа — ракета-носитель конца 60-х — начала 70-х годов.

Прочее 

 «Европа» — совместные выпуски почтовых марок европейских стран.
 «Европа» — фильм Ларса фон Триера 1991 года.
 «Европа» — научно-фантастический фильм Себастьян Кордеро 2013 года.
 «Европа» — российское издательство.
 «Европа» — каталонский футбольный клуб, располагающийся в Барселоне.
 «Европа» — гибралтарский футбольный клуб.
 Europa — инструментальная композиция группы Santana.
 Europe — шведская рок-группа.
 Europe — дебютный альбом одноимённой группы.
 Europa Universalis — серия компьютерных игр.
  — латвийская поп-группа.

См. также 
 Евразия (значения)
 Старый Свет
 Большая Европа
 Малая Европа
 Европа, Европа
 Europe (значения)